een grondsoort: bonkaarde
een natuurgebied: het Grauwveen